Kanton Montmirail může znamenat:

 Kanton Breteuil (Eure) – francouzský kanton v departementu Eure v regionu Horní Normandie.
 Kanton Breteuil (Oise) – francouzský kanton v departementu Oise v regionu Pikardie